Теофил Фабинь (; ,  — , ) — венгерский юрист и политический деятель королевства Венгрия в составе Австро-Венгрии.

Биография

Получил юридическое образование в Будапештском университете. После службы в округе в 1850 году начал судебную карьеру. Занимал разные судейские должности: в 1861 году стал судьёй, в 1880 году сделался президентом (верховным судьёй) Верховного королевского суда в Пеште. 

В 1886 году Фабинь принял пост министра юстиции в кабинете Кальмана Тисы, хотя до тех пор никогда не играл политической роли и не был даже депутатом. В следующем году Фабинь был избран депутатом и занял место в рядах либерального большинства. Занимал эту должность с 15 мая 1886 года по 9 апреля 1889 года, когда по болезни отказался от министерского поста. 

С 1880 по 1898 годы был также церковным старостой евангелическо-лютеранской церкви.

Примечания

Ссылки 
 Magyar Életrajzi Lexikon

Министры юстиции Венгрии
Юристы Венгрии
Судьи Венгрии
Выпускники Будапештского университета